Quatre sous-marins successifs de la marine brésilienne ont été baptisés Humaitá ou Humaytá, en référence à la forteresse de Humaitá, un ouvrage militaire défensif situé au sud d'Asuncion, au Paraguay, ayant joué un rôle durant la guerre de la Triple-Alliance (1864-1870) :

 Humaytá, un sous-marin océanique de classe Balilla modifié, construit en Italie à la fin des années 1920 ;
 Humaitá (S-14), un sous-marin de classe Gato, ex- ;
 Humaitá (S20), un sous-marin de classe Oberon ;
 Humaitá (S-41), un sous-marin de classe Riachuelo.

Voir aussi 
 Liste des sous-marins du Brésil